Too Many Wives – cortometraggio del 1914 diretto da Archer MacMackin
Too Many Wives – cortometraggio del 1919 diretto da Al E. Christie
Too Many Wives – film del 1933 diretto da George King
Too Many Wives – film del 1937 diretto da Ben Holmes
Too Many Wives – cortometraggio del 1951 diretto da Leslie Goodwins